Crystal Castles bezeichnet:
 Crystal Castles (Computerspiel), ein Arcadespiel von 1983
 Crystal Castles (Band), eine 2004 gegründete kanadische Elektroband
 Crystal Castles (Album), das Debütalbum der Band aus dem Jahr 2008